Хильдбургхаузен:

 Хильдбургхаузен — город в Германии, в земле Тюрингия.
 Хильдбургхаузен — район в Германии.